Alice Hoffmann — atriz alemã
Alice Hoffman — escritora americana

Desambiguações de antropônimos